Miejscowości w Polsce
 Dębowiec-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Dębowiec-Kolonia – część wsi Dębowiec Mały w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie